"Curral" pode significar:

 Curral, local onde se guardam animais
 O Curral, quadro humorístico
 Curral das Freiras, freguesia portuguesa
 Curral Novo do Piauí, município brasileiro
 Curral Queimado, montanha dos Açores
 Serra do Curral, serra em Minas Gerais
 Curral Alto, distrito de Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul
 Curral Grande, aldeia caboverdiana de Mosteiro
 Curral eleitoral, terminologia política
 Curral de Dentro, município brasileiro de Minas Gerais
 Curral da Pedra, localidade da freguesia portuguesa de Piedade
 Curral de Cima, município brasileiro da Paraíba
 Curral del Rei, região história de Minas Gerais
 Curral da Russa, aldeia caboverdiana da Ilha de Santo Antão
 Curral de Moinas, fictícia aldeia portuguesa
 Praia do Curral, praia brasileira em São Paulo

Ver também
 

Desambiguações de topônimos